Sanana kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Sanana, ö, Maluku Utara, 
 Sanana (flygplats), 

Robotskapade Indonesienförgreningar